Pražák är ett tjeckiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Pražák (1880–1956), tjeckisk filolog och litteraturhistoriker
 Alois von Pražák (1820–1901), österrikisk justitieminister
 Josef Prokuslav Pražák (1870–1904), tjeckisk ornitolog

Tjeckiska efternamn